Юрий — мужское имя.


Носители, известные по имени

Князья и монархи 
 Из рода Рюриковичей
 Юрий I Львович (ок. 1252? — 1308?) — король Галицкой Руси.
 Юрий Александрович — князь Углицкий (1302—1320) и Ростовский (1316—1320).
 Юрий Александрович — великий князь Тверской (1425).
 Юрий Андреевич Боголюбский (между 1160 и 1165 — около 1194) — сын Андрея Боголюбского, супруг-соправитель царицы Грузии Тамары.
 Юрий Васильевич (1441—1473) — удельный князь Дмитровский, сын великого князя Московского Василия II Тёмного.
 Юрий Васильевич — князь Белозерский (1380—1389).
 Юрий Васильевич (1532—1563) — князь Углицкий, младший брат царя Ивана Грозного.
 Юрий Владимирович Долгорукий (1090-е годы — 1157) — великий князь Киевский, основатель Москвы.
 Юрий Владимирович — князь Муромский (1162—1176), сын Владимира Святославича.
 Юрий Всеволодович (1188—1238) — великий князь Владимирский.
 Юрий Давыдович — князь Муромский (1228—1237).
 Юрий Данилович (1281—1325) — великий князь Владимирский, позднее князь Новгородский.
 Юрий Дмитриевич (1374—1434) — великий князь Московский, сын Дмитрия Донского.
 Юрий Иванович (1480—1536) — удельный князь Дмитровский, сын Ивана III.
 Юрий Ингваревич — великий князь Рязанский (1235—1237).
 Юрий Святославич — великий князь Смоленский (1386—1392).
 Юрий Юрьевич (ум. между 1220 и 1228) — удельный князь Муромский.
 Юрий Ярославич — князь Муромский (1129—1143).
 Юрий Ярославич (до 1112 — ок. 1168) — князь Пинский и Туровский.
 Юрий (1-я половина XIV века) — князь тарусский.
 Из других династий
 Юрий II Болеслав (1308—1340) — Галицко-волынский князь из династии Пястов.

Другие 
 Юрий Дрогобыч (ок. 1450—1494) — средневековый философ, астроном, астролог, первый русский доктор медицины.
 Юрий Жакон — первопечатник, положивший начало типографскому делу в Хорватии (XV век).
 Юрий Кончакович — (ум. 1223) — половецкий хан, сын хана Кончака.
 Юрий Патрикеевич — (ум. после 1439) — московский боярин в правление великих князей Василия I и Василия II Тёмного.
 Юрий Рогатинец — (ум. после 1605 года) — богатый львовский мещанин, защитник православия, один из основателей Львовского Успенского братства.

Топоним 
 Юрий (остров) — остров Малой гряды Курильских островов.

Единица измерения 
 Юрий (Yuri) — единица измерения для оценки ключевых параметров троса, связывающего поверхность Земли со спутником, равная Па·м³/кг.

В культуре 
 «Юрий» — исторический роман Дмитрия Балашова.

См. также